«Американ-Ерлайнс-арена»  () — спортивний комплекс у Маямі, Флорида (США), відкритий у 1999 році. Місце проведення міжнародних змагань і домашня арена для команди Маямі Гіт, Національна баскетбольна асоціація.

Місткість 
 баскетбол 19 600

Примітки

Посилання 
 Американ-Ерлайнс-арена 

Спортивні споруди Маямі
Маямі Гіт